Ю́рий Си́монов:
 Симонов, Юрий Антонович (род. 1934) — российский физик.
 Симонов, Юрий Гаврилович (1923—2019) — советский и российский географ и геоморфолог.
 Симонов, Юрий Иванович (род. 1941) — советский и российский дирижёр, педагог.
 Симонов, Юрий Павлович (псевдоним — Вяземский; род. 1951) — советский и российский писатель, философ, телеведущий.